

Spettacolo 
 Milena Miconi – attrice, modella e showgirl italiana

Sport 
 Luigi Miconi – allenatore di calcio e calciatore italiano